«VTV4» — вьетнамский международный телеканал. Как и все средства информации в стране, является государственным. Основная целевая аудитория — вьетнамцы, учащиеся или работающие за границей. Кроме этого, на канале есть передачи для международной аудитории на нескольких иностранных языках, в том числе на русском.

См. также 
 VTV (Национальное телевидение Вьетнама)

Примечания

Ссылки 
 
 Онлайн-трансляция
Телевидение во Вьетнаме
Круглосуточные телеканалы
Телеканалы на вьетнамском языке
Телеканалы, запущенные в 2000 году
Международные телеканалы
Международные телеканалы общей тематики